Usta kan syfta på:
 Usta – ett släkte av fjärilar

Bulgarien 

 Stomoplo (lagun), Burgas,

Norge 

 Usta (sjö), Buskerud fylke, Hol, 
 Usta (vattendrag i Norge, Buskerud fylke, lat 60,58, long 8,38),

Pakistan 

 Usta Muhammad, ort, Baluchistan,

Ryssland 

 Usta (vattendrag i Ryssland), 

Robotskapade Norgeförgreningar
Robotskapade Pakistanförgreningar
Robotskapade Rysslandförgreningar